Национално училище за фолклорни изкуства може да се отнася за:
 Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ в Котел, България
 Национално училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“ в Широка лъка, България